Into the Forest steht für folgende Werke:

 Into the Forest, Originaltitel von Die Lichtung, Roman von Jean Hegland (1996) 
 Into the Forest (Film), kanadischer Film von Patricia Rozema (2015)